La Superligue se composent en 2021de 8 équipes se disputant ainsi le titre de Champion de France et le dernier est relégué en Ligue Nationale.

Clubs édition 2021 Superligue

Phase finale Superligue

Finale pour la 1re place 
 Date     : 
 Stade    : Dreux
 Arbitre  :
 Résultat : Creil CC - Dreux CC

Compétition de cricket en France